Cornelis Dubbink, Nederlands jurist
Ernst Dubbink, Nederlands motorcoureur
Henk Dubbink (filosoof), Nederlands theosoof en metafysicus
Henk Dubbink (musicus), Nederlands organist en componist